Amerikai Egyesült Államok
 Arden, település Delaware-ben
 Arden, település Észak-Karolinában
 Arden Hills település Minnesotában
 Arden, település Missouriban
 Arden, település Nevadábanban
 Arden, település New York államban
 Arden, település Nyugat-Virginia állam Barbour megyéjében
 Arden, település Nyugat-Virginia állam Berkeley megyéjében
 Arden, település Texasban
 Arden, település Washingtonban
 Dánia
 Arden, település Dániában
 Arden község, megszűnt község Dániában
 Egyesült Királyság
 Arden, Glasgow városrésze
Egyéb
 Arden International, Formula–3000-es, majd GP2-es  versenyistálló